Kings Highway oder King's Highway bezeichnet

 folgende Straßen in den USA:
 King's Highway (Charleston-Boston)
 U.S. Highway 61
 Kings Highway (New Jersey Route 41) in New Jersey
 Kings Highway (County Route 13 (Rockland County)) in New York
 Kings Highway (Brooklyn) in New York City
 Kings Highway (Pennsylvania Route 143) in Pennsylvania
 Kings Highway (Farm to Market Road 989) in Texas
 Kings Highway (Virginia State Route 3) in Virginia
 Kings Highway (Virginia State Route 125) in Virginia

 folgende Straßen in Kanada:
 englische Bezeichnung des Chemin du Roy in Quebec
 King's Highways (Ontario), mehrere hochrangige Highways in Ontario

 folgende Straßen in Australien:
 Kings Highway (Australien) in New South Wales und im Australian Capital Territory

 Sonstiges:
 Kings Highway Conservation District in Dallas, Texas, USA
 verschiedene U-Bahn-Stationen in New York City, USA
 The King's Highway (Film), ein britischer Film von 1927
 Kings Highway (Lied), ein Lied von Tom Petty and the Heartbreakers auf dem Album Into the Great Wide Open
 Königsstraße (Jordanien), englische Bezeichnung der historischen Handelsroute von Nordsyrien bis zum Roten Meer.